Jeleniec peut faire référence à :

Toponymie
 Jeleniec, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Jeleniec, un village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Jeleniec, un village de la voïvodie de Lublin